Indianismo puede referirse a:

 Indianismo Propuesta política en América que sitúa a los indios como sujeto político central 
 Indianismo Movimiento literario y artístico en Brasil
 Indología, el estudio de la lengua, la literatura y la civilización de la India.
 Pan-indianismo filosofía que defiende la unidad de los pueblos indios
 Indigenismo